Rybalske (ukrainisch ; russische Entsprechung Rybalskoje/Рыбальское) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Tatarbunary, siehe Rybalske (Tatarbunary)
 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Myrhorod, siehe Rybalske (Myrhorod)
 Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Saporischschja, siehe Rybalske (Saporischschja)
 Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Ochtyrka, siehe Rybalske (Ochtyrka)

 ehemaliges Dorf (deutsch Fischersdorf) und Stadtteil von Dnipropetrowsk, Rajon Samara, siehe Rybalske (Samara)